Земля двух рек () — бывший государственный гимн Ирака.

Гимн был принят в 1981 году, написан поэтом Шафиком Аль-Камали, и положен на музыку . После отстранения Саддама Хусейна от власти в 2003 году новое правительство выбрало новый государственный гимн — Моя Родина.

См. также 
 Ирак
 Гимн Ирака

Ссылки 
 Музыкальное видео на портале YouTube
 В формате MP3

Государственные символы Ирака
Бывшие гимны